El Torneig de Pattaya 2013, també conegut com a PTT Pattaya Open 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de gener i el 3 de febrer de 2013 al Dusit Thani Hotel de Pattaya, Tailàndia.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013